Karksi pode referir-se a:
Julian Marchlewski, socialista polaco, que utilizava o pseudónimo Karski
Jan Karski (1914–2000), lider da resistência polaca
Karol Karski (1966), politico polaco
Augustin Karski, poeta polaco do século XVIII

Desambiguação